

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Brockway – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Brockway – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Brockway – città della Contea di Jackson, Wisconsin

Persone
 Fenner Brockway (1888-1988) – politico e attivista britannico